Pierreux ist der Familienname folgender Personen:
 Ewout Pierreux (* 1978), belgischer Jazzmusiker
 Jacqueline Pierreux (1923–2005), französische Schauspielerin
 Jos Pierreux (* 1957), flämischer Schriftsteller